1905 — одна́ ты́сяча девятьсо́т пять — может означать:

 1905 — натуральное число между 1904 и 1906.
 1905 год — невисокосный год, начинающийся в воскресенье, григорианского календаря.
 Улица 1905 года — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, а также станция Московского метрополитена
 Площадь 1905 года — название площадей в различных населённых пунктах России, а также станция Екатеринбургского метрополитена
 Улица Революции 1905 года — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшей Российской империи
 «1905» — название книги Л. Д. Троцкого, изданной в СССР в 1922 году.

В астрономии 
 NGC 1905 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1905 год в литературе

В искусстве 
 1905 год в кино
 1905 год в театре

В музыке 
 1905 год в музыке

В науке 
 1905 год в науке

На транспорте 
 1905 год в истории общественного транспорта